Burian est un patronyme porté notamment par :

 Emil František Burian (1904-1959), journaliste, compositeur, poète, dramaturge et réalisateur tchèque ;
 Katalin Burián (1995 -), nageuse hongroise ; 
 Paul Burian (1944-), acteur allemand ;  
 Vlasta Burian (1891-1962), acteur, chanteur, réalisateur et footballeur tchèque ;
 Zdeněk Burian (1905-1981), peintre et illustrateur tchèque.

Homonymie de patronyme